Троада:

 Троада — древнее название полуострова на северо-западе Малой Азии
 Троада в древнегреческой мифологии — регион города Троя.